Maillardia är ett släkte av mullbärsväxter. Maillardia ingår i familjen mullbärsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mullbärsväxter
Maillardia